Córrego Itararé é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.
Está localizado no distrito de Santa Eudóxia, e é onde começou a formação do povoamento do referido distrito.

Itarare, Corrego
Itararé